De Raiffeisen Super League 2014/15 was de 118de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste Zwitserse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal in het Midden-Europese land. Aan de competitie namen tien clubs deel, die elkaar vier keer troffen.

FC Basel trad opnieuw aan als titelverdediger. Het seizoen begon op 19 juli 2014 met het duel FC Aarau–FC Basel (1-2) en eindigde op 30 mei 2015. Het eerste doelpunt in deze competitie kwam op naam van Breel-Donald Embolo, die in het openingsduel van FC Basel tegen FC Aarau na 15 minuten raak schoot op aangeven van Matías Delgado.

Op 17 mei 2015 stelde FC Basel voor het zesde jaar op rij de landstitel in Zwitserland veilig. Naaste achtervolger BSC Young Boys werd in een onderling duel definitief afgeschud, ondanks een 0-0 gelijkspel. Basel wist voor aanvang van het duel dat het genoeg had aan een punt om het kampioenschap drie wedstrijden voor het einde veilig te stellen.

FC Sion wist zich te kwalificeren voor de UEFA Europa League door het winnen van de Zwitserse voetbalbeker, FC Vaduz kwalificeerde zich voor de Europa League door de Liechtensteinse voetbalbeker op zijn naam te schrijven. Vaduz is tevens de enige voetbalclub uit het vorstendom Liechtenstein dat in de Super League uitkwam.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel || 36|| 24 || 6 || 6 || 84 || 41 || +43 || 78
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 || BSC Young Boys || 36 || 19 || 9 || 8 || 64 || 45 || +19 || 66
|-style="background:#BBEBFF;"
| 3 || FC Zürich || 36 || 15 || 8 || 13 || 55 || 48 || +7 || 53
|-style="background:#BBEBFF;"
| 4 || FC Thun || 36 || 13 || 13 || 10 || 47 || 45 || +2 || 52
|-
| 5 || FC Luzern || 36 || 12 || 11 || 13 || 54 || 46 || +8 || 47
|-
| 6 || FC St. Gallen || 36 || 13 || 8 || 15 || 57 || 65 || −8 || 47
|-style="background:#BBEBFF;"
| 7 || FC Sion || 36 || 12 || 9 || 15 || 47 || 48 || −1 || 45
|-
| 8 || Grasshopper-Club Zürich || 36 || 11 || 10 || 15 || 50 || 56 || −6 || 43
|-style="background:#BBEBFF;"
| 9 ||  FC Vaduz || 36 || 7 || 10 || 19 || 28 || 59 || −31 || 31
|-style="background:#FFCCCC;"
| 10 || FC Aarau || 36 || 6 || 12 || 18 || 31 || 64 || −33 || '30 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2014/15 uit in de Raiffeisen Super League.

Scheidsrechters

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van de Portugese trainer-coach Paulo Sousa voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2014/15
Zwitserse voetbalbeker 2014/15
Zwitsers voetbalelftal in 2014
Zwitsers voetbalelftal in 2015

2015
Competitievoetbal 2014/15